Entroncamento – comune in Portogallo
Entroncamento – cittadina nel nord dell'Angola